Рик:
 Рик Яків Йосипович (1929) — український скульптор.
 Рик Йосип Львович (1897–1958) — український скульптор. Батько Я. Рика.

українські прізвища